Chovanec může být:

 osoba pobývající v nějakém ústavu sociálních či zdravotních služeb

příjmení osob
 František Chovanec (rozcestník) – více osob
 Ján Chovanec (* 1984) – slovenský fotbalista
 Jozef Chovanec (* 1960) – československý fotbalista a fotbalový trenér
 Marián Chovanec (* 1957) – slovenský biskup
 Milan Chovanec (* 1970) – český sociálnědemokratický politik, ministr vnitra
 Ondrej Chovanec (* 1970) – slovenský fotbalista
 Petr Chovanec, uměleckým jménem P.B.CH. (* 1964) – český kytarista a zpěvák
 Petr Chovanec (salesián) (1959–2016) – český (resp. moravský) katolický kněz
 Stanislav Chovanec – český automobilový závodník
 Tibor Chovanec (* 1961) – slovenský fotbalista
 Václav Chovanec (* 1957) – slovenský fotbalista

Související články 
 odchovanec

Externí odkazy